Чемпионат Туркмении по футболу 2010 — 18-й независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 10 команд. Чемпионом впервые стал «Балкан».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2010 на сайте rsssf.com

2010
Футбол в Азии в 2010 году
2010 год в Туркменистане